Кореля́ція (, , ) — у математиці і природознавстві —

 Співвідношення, відповідність, взаємозв'язок предметів або понять.
 Залежність між явищами або величинами (параметрами), що не має чіткого функціонального характеру.

 Кореляція (математика).

Дотичний термін 
Корелятивний (, , ) — співвідносний, взаємозумовлений.

Див. також 
 корелометр
 кореляція пластів гірських порід
 кореляція стратиграфічна
 Кореляційна функція
 кореляція Веллера
 кореляція електронів

Література